Meyerstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meyerstown (Missouri)
 Meyerstown (West Virginia)

Siehe auch:
 Myerstown